Räsänen est un patronyme finnois pouvant désigner:

Patronyme
 (1921-1997), homme politique finlandais
Jari Räsänen (né en 1966), fondeur finlandais
Juhani Räsänen (né en 1934), joueur finlandais de hockey sur glace
Päivi Räsänen (née en 1959), femme politique finlandaise
 (1935-2017), homme politique finlandais
, actrice finlandaise

Homonymie de patronyme
Patronyme finnois